GSN est un sigle qui peut désigner :
 Game Show Network. une chaîne de télévision américaine spécialisée dans les jeux télévisés.

gsn est un code qui peut désigner :
 , une langue de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Code